Список незалежних держав, відсортованих за їхніми нижчими точками над рівнем моря в порядку спадання.

Див. також 
 Перелік країн за найвищими точками

Джерела 
 

Міжнародні рейтинги